Республиканская Футбольная Группа «А» 1988/1989 () — 65-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1988/1989 на rsssf.com

1989/1990
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1988 году
Спорт в Болгарии в 1989 году